Fyodor de Rashemen est un personnage imaginaire issu du monde de fiction des Royaumes oubliés, campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons. À l'origine, le personnage est née de la série de livres « dont vous êtes le héros » 1 contre 1, lancé dans les années 1980 par Donjons et Dragons. Il apparait ensuite dans divers romans mettant en scène la célèbre elfe noire Liriel Baenre.

Présentation 

Fyodor, jeune barbare encore adolescent, a été banni de sa patrie de Rashemen parce qu'il désobéissait aux ordres à cause de sa rage. Il ne pouvait pas se contrôler quand il entrait dans son état de Berserker et était dangereux pour tout le monde autour du lui, même pour ses amis. Sa grand-mère, une Wychlaran nommée Zofia, l'envoya dans une quête appelée Dajemma pour trouver l'ancien artéfact connue sous le nom de Windwalker : Le marcheur des Vents, pour le guérir. C'est en le cherchant près de l'Outreterre qu'il a rencontré la drow Liriel Baenre. Ils sont devenus amis et amants plus tard. Les deux comparses ont fui Outreterre, rejoignant la bande de mercenaires Dragon's Hoard, et poursuivi ensemble cette quête de la mystérieuse rune. Cette dernière les a conduit sur la piste de l'île étrange de Ruathym, où Liriel espérait exploiter la puissance du Windwalker. Elle voulait ainsi obtenir le contrôle de sa magie drow à la surface tout en aidant Fyodor avec sa malédiction.

Ils ont réussi à trouver l'île avec l'aide d'un capitaine pirate surnommé Hrolf l'indiscipliné. Lui et son équipage de pirates ont conduit les amants en Ruathym où Liriel étudia les runes magiques et Fyodor essaya de contrôler sa rage berserk à travers l'art des druides du Ruathym de prendre la forme d'une bête pour canaliser sa rage. Devenant tous au fil du temps de solides et fidèles compagnons.  Quelque chose n'allait pas sur l'île cependant, après avoir découvert le mythique château d'Arcanie ils durent faire face à l'assaut de créatures aquatiques et plusieurs bêtes extraplanaire. Le Seigneur de Fer, Commandeur de l'île, a été blessé et Fyodor dut agir à sa place pendant un certain temps. Pendant leur séjour sur l'île, Liriel sculpta une rune sur l'arbre magique Ygdrassil et n'a désormais plus besoin de l'amulette Windwalker pour pouvoir utiliser ses pouvoirs à la surface. Grâce à l'aide d'un elfe de la mer nommée Xsorsh, les compagnons déjouèrent les plans d'un sorcier Flagelleur mental en allant sous les mers. Le illithid était allié avec Neves et l'un des ennemis de Liriel : Shakti Hunz'rin de la Marine de Luskan. Après la défaite de Shakti, envoyé dans l'abîme à travers un portail, les compagnons, avec l'aide des elfes de la mer libérés de l'esclavage, s'échappèrent d'une ville sous-marine, laissant derrière eux les Illithids et les Merrows à leur triste sort. Sur la surface des vagues, les compagnons ont travaillé avec les indigènes du Ruathym, les Qullans, et la magie de Liriel pour réparer les navires de la marine Luskan afin d'établir la paix avec eux.

Après les aventures sur l'île ils ont voyagé de nouveau vers Rashemen. Mais ils ont été suivis par des ennemis et dans une dernière bataille, Liriel a aidé Fyodor à défendre sa terre contre les drows. Pendant la bataille malheureusement Fyodor a été mortellement blessé et il semble ne pas avoir survécu.

Compétences 

Fyodor (Barbare 7/Druide 5) dispose d'une rage puissante mais incontrôlable qu'il apprendra peu-à-peu à maîtriser. Notamment en s'orientant vers le druidisme. Cela lui donnera de nouvelles facultés, comme quelques pouvoirs divins et la capacité de se transformer en animal de taille moyenne.

Personnalité 

D'un tempérament réservé lorsqu'il n'est pas avec son peuple, à cause de la peur que son démon intérieur ne lui fasse blesser un proche, il deviendra un amant passionné pour Liriel après que celle-ci l'ait mis à l'aise et fait comprendre qu'il ne pourrait pas lui faire de mal.

Personnage des Royaumes oubliés